Rauhut kan som auktorsförkortning betyda:

 Oliver W. M. Rauhut
 Oliver Rauhut

Robotskapade auktorsförkortningar